Municipio XII (2001-2013)
 Municipio XII (2013)